Лімбах (Бад-Кройцнах), Лімбах () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Лімбах (Фогтланд), Лімбах () — громада в Німеччині, розташована в землі Саксонія.
 Лімбах (Вестервальд), Лімбах () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Лімбах-Оберфрона () — місто у Німеччині, районний центр, розташований у землі Саксонія.
 Лімбах () — село, громада округу Пезінок, Братиславський край, південно-західна Словаччина, Малокарпатський регіон.
 Лімбах (Баден-Вюртемберг), Лімбах () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.